Вентурини — фамилия.

Известные носители 
 Вентурини, Бруно (1911—1991) — итальянский футболист, вратарь.
 Вентурини, Джанкарло (род. 1962) — политический деятель Сан-Марино, капитан-регент Сан-Марино в 1996—1997 и 2021 годах.
 Вентурини, Клеман (род. 1993) — французский велогонщик.
 Вентурини, Марино (1942—2019) — политический деятель Сан-Марино, капитан-регент Сан-Марино в 1976, 1982, 1986 и 1995—1996 годах.
 Вентурини, Роберто (род. 1960) — политический деятель Сан-Марино, капитан-регент Сан-Марино в 2015 году.
 Вентурини, Серж (род. 1955) — французский поэт.
 Вентурини, Тиша (род. 1973) — американская футболистка, чемпион мира и Олимпийских игр.